Abdel-Samad steht für:
 Hamed Abdel-Samad (* 1972), ägyptisch-deutscher Politikwissenschaftler und Publizist
 (249010) Abdel-Samad, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Abdel
 Samad